Stowe peut faire référence à :

Patronyme 
 Emily Stowe (1831-1903), médecin canadien et pionnière du mouvement pour les droits des femmes au Canada ; 
 Harriet Beecher Stowe (1811-1896), femme de lettres américaine ;
 Harry Stowe (1856-1957), plus connu sous le nom de Harry Stovey, joueur de base-ball américain ;
 Irving Stowe (1915-1974), avocat et militant écologiste ;
 Madeleine Stowe (née en 1958), actrice américaine.

Toponyme 
 Stowe, Census-designated place (CDP) du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Stowe, ville américaine, dans l'État du Vermont ;
 Stowe, ville anglaise, dans le comté de Buckinghamshire.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais